Plaats in Indonesië
 Demaan (Gunem), een plaats in het regentschap Rembang van de provincie Midden-Java
 Demaan (Jepara), een plaats in het regentschap Jepara van de provincie Midden-Java
 Demaan (Kota Kudus), een plaats in het regentschap Kudus van de provincie Midden-Java